Боавентура, Вильям
 Боавентура (Сан-Висенте)

См. также 
 Боа-Вентура